Сезон 1903—1904 у Серії А — 7-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Санкт-Галлен.

Кваліфікація

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1904
Швейцарія
Швейцарія